Baravalle ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Baravalle (Schriftsteller) (1826–1900), italienischer Schriftsteller
 Carlo Baravalle (Jurist) (1888–1958), italienischer Jurist
 Hermann von Baravalle (1898–1973), deutscher Pädagoge, Astronom, Physiker und Mathematiker
 Robert Baravalle (1891–1974), österreichischer Historiker
 Vittorio Baravalle (1855–1942), italienischer Komponist
 Victor Baravalle (1885–1939), italienisch-amerikanischer Dirigent und Filmkomponist.
 Mirta Acuña de Baravalle (* 1915), argentinische Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch:

 Parc Baravalle auch Parco della Resistenza, Parkanlage in Mailand